

Geografia 
 Cantone di Espíndola –  cantone nella provincia di Loja, Ecuador

Persone 
 Carlos Espíndola – giocatore brasiliano di calcio a 5
 Esteban Espíndola – calciatore argentino
 Fabián Espíndola – calciatore argentino
 Javier Espíndola – allenatore di pallacanestro uruguaiano
 Júlio César Soares Espíndola – ex calciatore brasiliano